Polarisering kan syfta på

 Polarisering av ett ämne i ett elektriskt fält, se Permittivitet
 Polarisering (transversell våg) – polarisering av transversella vågor
 Polarisering (elektromagnetism) – när elektromagnetiska vågors elektriska fält inte är riktade slumpmässigt 
 Polarisering (samhälle) – en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger
 Gruppolarisering – inom socialpsykologin tendensen att grupper fattar beslut som är mer extrema än vad dess ingående medlemmar initialt föresatte sig